Název Buffalo může nést:

Města a okresy 
 Buffalo (Illinois)
 Buffalo (Indiana)
 Buffalo (Iowa)
 Buffalo (Kansas)
 Buffalo (Kentucky)
 New Buffalo (Michigan)
 Buffalo (Minnesota)
 Buffalo (Missouri)
 Buffalo (Montana)
 Buffalo County (Nebraska)
 Buffalo (New York)
 Buffalo (Severní Dakota)
 Buffalo (Oklahoma)
 Buffalo (Jižní Karolína)
 Buffalo (Jižní Dakota)
 Buffalo County (Jižní Dakota
 Buffalo (Anderson County, Tennessee)
 Buffalo (Hickman County, Tennessee)
 Buffalo (Humphreys County, Tennessee)
 Buffalo (Sullivan County, Tennessee)
 Buffalo (Texas)
 Buffalo (Západní Virginie)
 Buffalo County (Wisconsin)
 Buffalo City (Wisconsin)
 Buffalo (Buffalo County, Wisconsin)
 Buffalo (Marquette County, Wisconsin)
 Buffalo (Wyoming)

Jiný význam 
 Brewster F2A Buffalo, americký palubní stíhací letoun z roku 1938
 Buffalo (album), album Franka Zappy
 Buffalo (ostrov), ostrov Srí Lanky
 Buffalo Springfield, hudební skupina
 Buffalo Bill (1846–1917) – americký dobrodruh

Externí odkazy